En dehors de son sens général, le mot verdure peut avoir plusieurs significations particulières, dont :
 verdure, dans le langage de la tapisserie, qui désigne une tenture de tapisserie dont le décor est principalement végétal.

Patronyme 

 Augustin Verdure (1825-1873), personnalité de la Commune de Paris.
 Jean Verdure (1924-2011), écrivain français.
 Maria Verdure (1849-1878), communarde.
 Philibert Verdure (1857-1839), journaliste et homme politique belge.

Toponyme 
 Pointe de la Verdure, un cap de Guadeloupe.